Nightcrawlers – gruppo musicale statunitense fondato negli anni sessanta
 Nightcrawlers – gruppo musicale statunitense fondato negli anni ottanta
 Nightcrawlers – gruppo musicale scozzese fondato negli anni novanta

Pagine correlate 
 Nightcrawler
 The Nightcrawlers